Prototype se poate referi la:

 Prototype (joc video), joc de acțiune pe PC și alte platforme
 Prototype Javascript Framework, o platformă de dezvoltare JavaScript
 Prototip